Bankohuset kan avse:

Södra Bankohuset – en byggnad i Stockholm i kvarteret Pluto
Norra Bankohuset – en byggnad i kvarteret Proserpina i Gamla stan